Пётр Петрович Шиловский ( — , Херфордшир) — русский государственный деятель, статский советник. С именем Петра Петровича Шиловского связано проведение юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию дома Романовых, становление научно-краеведческого объединения «Общества изучения Олонецкой губернии» и начало издания журнала «Известия Общества изучения Олонецкой губернии». Пётр Петрович Шиловский получил известность и как талантливый инженер, изобретатель-самоучка, пионер гироскопической техники.

Биография 
Происходил из дворянского рода Шиловских.
Дед Петра Петровича — Степан Иванович Шиловский, надворный советник, более десяти лет был предводителем дворянства.
Отец, Петр Степанович Шиловский — действительный статский советник, был членом Государственного Совета.

В 1892 году окончил Императорское училище правоведения, служил судебным следователем в Луге под Санкт-Петербургом и судьёй в Санкт-Петербургской губернии. Поступил на службу в Департамент герольдии Сената.

В 1894 году служил в канцелярии Первого департамента Сената. В этот период Пётр Петрович увлекается публицистикой и пишет острые статьи в прессе на правовые темы. В 1895 году назначен судебным следователем 1-го участка Лужского уездного округа Санкт-Петербургского окружного суда, в 1900 г. — товарищем прокурора окружного суда в Ревеле и Саратове, избирается почётным мировым судьёй по Петрозаводскому уезду. Затем за короткое время занимал посты: вице-губернатора в Уральске (1904), военного губернатора той же области (1905), Екатеринославского вице-губернатора (1906), Симбирского вице-губернатора (1907), а затем Костромского (1910—1912) и Олонецкого (1912—1913) губернатора.

В 1905 году был пожалован в камер-юнкеры. В 1909 году получил патент на «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел» в Англии, Германии, Франции и США.
В 1911 г. на выставке в Петербурге продемонстрировал действующую модель монорельсовой железной дороги с гиростабилизированным поездом, а в мае 1914 года на улицах Лондона — гирокар (гиростабилизированный двухколесный автомобиль).

1 мая 1913 года Шиловскому указом Сената утвержден почетным мировым судьей по Солигаличскому уезду Костромской губернии, 5 мая 1913 года П. П. Шиловскому, по ходатайству Костромского городского общественного управления, императором присвоено звание почетного гражданина города Костромы. В июле 1913 года — уволен в отставку с поста Олонецкого губернатора.

В годы Первой мировой войны Шиловский разработал проект стабилизации корабельного орудия, действующая модель гироскопического успокоителя качки корабля, «ортоскоп» (гироскопический курсоуказатель), проверенный на яхте и на самолете «Илья Муромец».

8 сентября 1919 г. П. П. Шиловский выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево».
ВСНХ издает постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Л. Б. Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство.

П. П. Шиловский приобрёл широкую известность внедрением (1919 г.) и строительством (1921—1922 гг.) монорельсового железнодорожного пути Петроград — Детское Село (ныне Пушкин) — Гатчина.
В теоретическом основании монорельсовой железной дороги принимали участие известные ученые — И. В. Мещерский, П. Ф. Папкович, Н. Е. Жуковский.

За опытной дорогой было признано общегосударственное значение, а руководство строительством её поручено Всероссийскому совету народного хозяйства.
Всего за один год, под руководством Шиловского, группа инженеров выполнила подробный рабочий проект дороги и поезда (Р. Н. Вульф, А. М. Годыцкий-Цвирко, В. Н. Евреинов, Р. А. Лютер, А. С. Шварц и др.).
Поезд должен был состоять из двух вагонов и двигаться со скоростью 150 километров в час.
Удалось проложить часть пути на расстояние около 12 километров, а петроградским заводам был передан заказ на постройку поезда.
Однако работы, начатые летом 1919 года, постоянно замедлялись и были полностью прекращены в мае 1922 года из-за разрухи и нехватки средств.

В 1922 году эмигрировал в Великобританию, где продолжил работу в Sperry Corporation.
В 1924 году он опубликовал монографию «Гироскоп: его конструкция и применение».

Скончался 3 июня 1957 в Херфордшире (Англия), прожив 85 лет.

Труды 
 Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903

Литература

Ссылки 
 Д. М. Калихман ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: ДВЕ СУДЬБЫ В РАЗЛОМЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 Работы Луи Бреннона по гироскопическим железным дорогам
 Русский монорельс

Примечания 

Пётр Петрович
Выпускники Императорского училища правоведения
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Механики России
Изобретатели Российской империи
Инженеры Российской империи
Симбирские вице-губернаторы
Костромские губернаторы
Олонецкие губернаторы
Машиностроители
Почётные граждане Костромы
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Персоналии:Sperry